Sir Jason est le septième album de la série de bande dessinée Clifton scénarisé par Bob de Groot et dessiné par Turk.

Notes et références

Annexes

Documentation

Lien externe 
 .

Album de bande dessinée sorti en 1977
Album de Clifton